Березняки — посёлок в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Относовского сельского поселения. Население — 132 жителя (2007 год). 
 
Расположена в восточной части области в 2 км к западу от Вязьмы, в 0,1 км южнее автодороги , на берегу реки Вязьмы. В 4 км южнее посёлка расположена железнодорожная станция Золотарёвка на линии Москва — Минск.

История 
Упоминается в писцовых книгах 1594 года как деревня с 3 дворами . В годы Великой Отечественной войны была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)